Два корабля Королевского флота назывались HMS Raisonnable (иногда пишут HMS Raisonable) от :

 Raisonnable — бывший французский, 64-пушечный линейный корабль 3 ранга. Взят HMS Dorsetshire и HMS Achilles, 29 мая 1758. Потерян в районе Мартиники 3 февраля 1762.
 Raisonnable — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; построен в Чатеме; спущен на воду в 1768; первый корабль на котором служил будущий лорд Нельсон. Разобран в Ширнесс в 1815.